Il termine neòfita (desueta oggi la variante neofito) deriva dal latino ecclesiastico neòphytus, ricalcato sul greco νεόϕυτος (composto da néos, "nuovo", e phytòs, "nato"), con il significato quindi di "nuovo nato".

Origine del termine 
Con questo termine, infatti, i cristiani dei primi secoli indicavano chi aveva ricevuto da poco il battesimo ed era perciò nato a una nuova vita spirituale.

Significato del termine 
Con tale significato il vocabolo è ampiamente testimoniato nelle antiche iscrizioni sia greche sia latine e si distingue nettamente dall'espressione "catecumeno", riservata invece a colui che, non ancora battezzato, veniva istruito per poter ricevere il primo sacramento cristiano. L'utilizzo del termine "neofita" solo per gli adulti è oggi prassi comune, giustificata, ma non propriamente corretta.

Utilizzo 
Al di fuori dall'ambito ecclesiastico, la parola ha assunto anche una valenza più generica per cui può servire a indicare una persona che aderisce per la prima volta a un'ideologia, a un movimento politico, a un'organizzazione o ad una fede religiosa, oppure che inizia un'attività nuova, generalmente in contrapposizione con chi invece ha già maturato esperienza. In questa accezione rientra il termine gergale informatico newbie, che significa appunto "neofita". Particolare l'uso che ne veniva fatto nell'Impero bizantino per indicare, con intento polemico e spregiativo, i laici elevati direttamente al rango patriarcale.In Massoneria è utilizzato per indicare il nuovo Iniziato.

Note

Voci correlate 
 Newbie
 Massoneria

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Catechismo della Chiesa Cattolica, parte II, sez. II, cap. I, art. 1 "Il sacramento del battesimo".

Cultura
Discipline spirituali